Johnny Hansen (1943-), footballeur international danois.
 Johnny Hansen (1964-), footballeur international danois.
 Johnny Hansen (1966-), footballeur international danois.